Се́щинское сельское поселение — муниципальное образование в северо-западной части Дубровского района Брянской области. Центр — посёлок Сеща.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Сещинского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Дубровского района
Сельские поселения Брянской области